Edward Fiszer (1916–1972) – polski poeta, autor tekstów piosenek, librecista
 Franciszek Fiszer (1860–1937) – polski erudyta, filozof, wnuk Karola Jana
 Jakub Fiszer (ur. 1899, zm. ?) – polski aktor żydowskiego pochodzenia
 Karol Jan Fiszer (1767-1843) – polski oficer, syn Karola Ludwika
 Karol Ludwik Fiszer (ur. ?, zm. 1783) – polski generał
 Ludwik Fiszer (1799-1877) – polski prawnik, syn Wilhelma
 Michał Fiszer (ur. 1962) – polski ekspert wojskowy, dziennikarz, 
 Stanisław Fiszer (1769-1812) – polski generał, szef sztabu armii Księstwa Warszawskiego, syn Karola Ludwika
 Stanisław Fiszer (ur. 1935) – architekt
 Wilhelm Fiszer (1764-1832) – polski generał, syn Karola Ludwika